De 1. divisjon 2004 was het achtste seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 12 april en eindigde op 31 oktober 2004. Topscorer werd de Keniaan Paul Oyuga van Bryne FK met 18 treffers.

Eindstand

Promotie/degradatie
 IK Start en Aalesunds FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Stabæk Fotball en Sogndal Fotball.
 Kongsvinger verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van FK Bodø/Glimt, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 Raufoss, Haugesund, Vard Haugesund en Tromsdalen degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
'''IK Start
Rune Meås Nilssen, Tommy Runar, Frode Klingberg, Glenn Andersen, Ole Gerhard Sørensen, Steinar Pedersen, Atle Roar Håland, Marius Johnsen, Lars Martin Engedal, Kai Risholt, William Aligo, Leif Otto Paulsen, Jesper Mathisen, Tom Berhus, Jóhannes Tor Hardarson, Fredrik Strømstad, Alex Valencia, Asbjørn Rike, Branimir Poljac, Kristofer Hæstad, Peder Winsnes, Jesse Ohene, Ben Wright, Bala Ahmed Garba en  Christian Sæther Moen. Trainer-coach: Tom Nordlie.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2004
Noors voetbalelftal in 2004

2004
Competitievoetbal 2004